Монография « Человек и мир» Сергея Леонидовича Рубинштейна была написана вслед за работой «Бытие и сознание»(1957 г.). По его словам необходимость в написании этой работы возникла в результате того, что несмотря на то, что труд «Бытия и сознания» продвинул его в разрешении многих вопросов о соотношении природы психического и явлений материального, но все же сама проблема бытия и сознания в нем, по словам автора, не была в охвачена до конца. Более того, как заявляет Сергей Леонидович, постановка вопроса так как он звучит в первой книге не может быть окончательной.

История произведения 
Труд «Человек и мир» стал последним произведения С.Л. Рубинштейна, автор умер прежде чем успел закончить рукопись. К. А. Абульханова — была уполномочена автором на завершение этой работы. По её словам, ей необходимо было лишь из множества планов второй части составить некий единый обобщенный план. Книга «Человек и мир» была опубликована только в 1973 г. то есть через 13 лет после смерти автора.

Авторская концепция

Ссылки 
Вернер Гитт Этот удивительный мир – человек 

Книги по алфавиту
Книги по психологии